Carlo Trombara (1824-1905), architetto e restauratore italiano 
 Carlo Trombara (1849 c. – post 1896), architetto 
 Carlo Trombara (1909-1993), storico della scienza 
 Emilio Trombara (1875-1934), scultore italiano; figlio dell'architetto Carlo. , 
 Giacomo Trombara (1742-1811), architetto italiano
 Giovanni Trombara (1870-1945), scultore italiano